Melissa (biljni rod), rod biljaka iz porodice Usnače
 Melissa (crv), računalni crv